Джон Кармак — американський програміст, один із засновників компанії id Software
 Джордж Кармак — американський старатель, один з першовідкривачів золота у районі річки Клондайк (Канада)
 Едріан Кармак — один із чотирьох засновників компанії id Software

 Кармак — селище, Тугулимський міський округ, Свердловська область, Росія